El término Pulse puede referirse a los siguientes artículos:

 Pulse (álbum), un álbum de Pink Floyd.
 Pulse, álbum de la gira de la banda Pink Floyd
 Pulse (video), video de la gira Pulse, de la banda Pink Floyd
 Pulse (Dark Mourning Compilation), una recopilación de música industrial ofrecida por Dark Mourning Promotions.
 Pulse, un género musical similar al trance.
 Pulse, película estrenada en el 2006 remake de Kairo, dirigida por Jim Sonzero y protagonizada por Kristen Bell e Ian Somerhalder.
 Serie Pulse. Deportes y Música, una serie de discos electrónicos desarrollados en la URSS entre 1985 y 1986.
 Pulse (aplicación) aplicación para Android e iPad, propiedad de LinkedIn.
 Pulse, discoteca en Orlando, Florida.